HMK kan avse: 

 Hans Majestät Konungen, en kunglig titel
 Handbok till mätningskungörelsen, en serie handböcker utgivna av Lantmäteriet
 Handbok i mät- och kartfrågor, en del av Lantmäteriets webbplats